Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2011—2012 — 70-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона вперше здобув Хапоель Іроні (Кір'ят-Шмона).

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  
Примітки: 
1. З клубу Хапоель (Тель-Авів) було знято 3 очки через бійку фанатів у матчі проти Маккабі (Тель-Авів).
2. З клубу Бней (Сахнін) було знято 2 очки через подвійні контракти з гравцями та персоналом.
3. З клубу Бейтар (Єрусалим) було знято 2 очки через расистські прояви серед фанатів.
4. З клубу Хапоель (Петах-Тіква) було знято 9 очок після введення адміністрації.

Позначення:

Результати 
</div align=center>

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Тель-Авів) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Ізраїлю 2011—2012.
2. З клубу Хапоель (Тель-Авів) було знято 3 очки через бійку фанатів у матчі проти Маккабі (Тель-Авів).
3. З клубу Бней (Сахнін) було знято 2 очки через подвійні контракти з гравцями та персоналом.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Маккабі (Петах-Тіква) було знято 3 очки через побиття гравця клубу Хапоель (футбольний клуб, Хайфа) Алі Аль-Хатіба після матчу.
2. З клубу Бейтар (Єрусалим) було знято 2 очки через расистські прояви серед фанатів.
3. З клубу Хапоель (Петах-Тіква) було знято 9 очок після введення адміністрації.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2011—2012
Ізраїль
Ізраїль